Нарсеа () — вторая река испанской провинции Астурия как по длине, так и по объёму сбрасываемой в океан воды. Левый приток реки Налон.

Протекает по территории национального природного заповедника . На реке построено две плотины, насосная станция и канал для обеспечения водой близлежащих населённых пунктов.

Одна из самых «рыбных» рек Астурии, обеспечившая почти 40 % вылова рыба за последние 12 лет во всём регионе.

Ссылки 
 
 

Бассейн Бискайского залива
Реки Астурии